Цей список є списком видів мурашок, спостережених на території Швеції. Всього у списку 80 видів мурашок з 21 роду чотирьох підродин.

Види під загрозою зникнення 
У Червоному списку Шведського інформаційного центру при Шведському університеті сільськогосподарських наук перераховані два види близьких до загрозливого стану, три — під загрозою зникнення та три на межі зникнення. Один вид, Camponotus vagus, вимерлий у Швеції, але все ще широко поширений у Центральній Європі.

Роди

Види 
Теги, що використовуються в охоронному статусі:
  RE  Регіонально вимерлий у Швеції
  На межі зникнення
  Під загрозою зникнення
   Близький до загрозливого стану
  Найменший ризик

Коментарі

Примітки 

Мурашки
Фауна Швеції
Комахи Європи
Мурашки Швеції